Список моллюсков Австрии. В данный список включены все виды пресноводных и наземных моллюсков Австрии. Фауна типа на этой территории включает 442 вида. Из них 426 вида встречаются в дикой природе и 60 из них эндемичны для Австрии. Не менее 16 видов гастропод живут только в оранжереях и теплицах, аквариумах и террариумах.

Пресноводные гастроподы 
Neritidae
 Theodoxus danubialis включает подвиды:
 Theodoxus danubialis danubialis (C. Pfeiffer, 1828)
 Theodoxus danubialis stragulatus (C. Pfeiffer, 1828)
 Theodoxus fluviatilis (Linnaeus, 1758)
 Theodoxus prevostianus (C. Pfeiffer, 1828)
 Theodoxus transversalis  (C. Pfeiffer, 1828)
Viviparidae
 Viviparus acerosus (Bourguignat, 1862)
 Viviparus contectus (Millet, 1813)

Melanopsidae
 Esperiana daudebartii включает
 Esperiana daudebartii daudebartii (Prevost, 1821)
 Esperiana daudepartii acicularis (A. Ferrusac, 1823)
 Esperiana esperi (A. Ferrusac, 1823)
 Holandriana holandrii (C. Pfeiffer, 1828)

Hydrobiidae
 Alzoniella hartwigschuetti (Reischütz, 1983)
 Belgrandiella austriana (Radoman, 1975) — эндемик
 Belgrandiella aulaei Haase, Weigand & Haseke, 2000 — эндемик
 Belgrandiella boetersi Reischütz & Falkner, 1998 — эндемик
 Belgrandiella fuchsi (Boeters, 1970) — эндемик
 Belgrandiella ganslmayri Haase, 1993 — эндемик
 Belgrandiella kreisslorum Reischütz, 1997 — эндемик
 Belgrandiella mimula Haase, 1996 — endemic
 Belgrandiella multiformis Fischer & Reischütz, 1995 — эндемик
 Belgrandiella parreyssi (L. Pfeiffer, 1841)- эндемик
 Belgrandiella pelerei Haase, 1994 — endemic
 Belgrandiella styriaca Stojaspal, 1978- эндемик
 Belgrandiella wawrai Haase, 1996 — эндемик
 Bythinella austriaca
 Bythinella austriaca austriaca (Frauenfeld, 1857)
 Bythinella austriaca conica (Clessin, 1910)
 Bythinella cylindrica (Frauenfeld, 1857) — эндемик
 Bythinella bavarica (Clessin, 1877)
 Bythinella opaca (M. v. Gallenstein, 1848)
 Bythiospeum bormanni (Stojaspal, 1978) — эндемик
 Bythiospeum elseri (Fuchs, 1929) — эндемик
 Bythiospeum excelsior (Mahler, 1950) — эндемик
 Bythiospeum excessum (Mahler, 1950) — эндемик
 Bythiospeum cisterciensorum (Reischütz, 1983) — эндемик
 Bythiospeum geyeri (Fuchs, 1929) — endemic
 Bythiospeum nocki Haase, Weigand & Haseke, 2000 — эндемик
 Bythiospeum noricum (Fuchs, 1929) — эндемик
 Bythiospeum pfeifferi (Clessin, 1890) — эндемик
 Bythiospeum reisalpense (Reischütz, 1983) — эндемик
 Bythiospeum tschapecki (Clessin, 1882) — эндемик
 Bythiospeum wiaaiglica A. Reischütz & P.L. Reischütz, 2006 — эндемик, вымерший
 Graziana adlitzensis Fischer & Reischütz, 1995 — эндемик
 Graziana klagenfurtensis Haase, 1994 — эндемик
 Graziana lacheineri (Küster, 1853)
 Graziana pupula (Westerlund, 1886)
 Hauffenia kerschneri including
 Hauffenia kerschneri kerschneri (St. Zimmermann, 1930) — эндемик
 Hauffenia kerschneri loichiana Haase, 1993 — эндемик
 Hauffenia nesemanni Reischütz & P.L. Reischütz, 2006 — эндемик
 Hauffenia wienerwaldensis Haase, 1992 — эндемик
 Iglica gratulabunda (A. J. Wagner, 1910) — эндемик
 Iglica kleinzellensis Reischütz, 1981 — эндемик
 Lithoglyphus naticoides (C. Pfeiffer, 1828)
 Lobaunia danubialis Haase, 1993 — эндемик
 Potamopyrgus antipodarum (J. E. Gray, 1853) — инвазивный

Bithyniidae
 Bithynia leachii (Sheppard, 1823)
 Bithynia tentaculata (Linnaeus, 1758)
 Bithynia transsilvanica (E. A. Bielz, 1853)

Valvatidae
 Valvata cristata
 Valvata macrostoma
 Valvata  piscinalis
 Valvata  studeri 
 Borysthenia naticina
 
Acroloxidae
 Acroloxus lacustris 

Lymnaeidae
 Galba truncatula
 Stagnicola corvus 
 Stagnicola fuscus 
 Stagnicola palustris s.str. — инвазивный
 Stagnicola turricula
 Radix ampla
 Radix auricularia
 Radix ovata
 Radix peregra
 Lymnaea stagnalis 

Physidae
 Aplexa hypnorum
 Physa fontinalis
 Physella acuta — инвазивный
 Physella gyrina — инвазивный

Planorbidae
 Ancylus fluviatilis
 Anisus leucostoma
 Anisus  spirorbis
 Anisus  vortex
 Anisus  vorticulus
 Bathyomphalus contortus
 Ferrissia clessiniana
 Gyraulus  acronicus
 Gyraulus  albus
 Gyraulus chinensis — инвазивный
 Gyraulus  laevis
 Gyraulus parvus- инвазивный
 Gyraulus  rossmaessleri
 Gyraulus crista
 Hippeutis complanatus
 Planorbarius corneus
 Planorbis  planorbis
 Planorbis carinatus
 Segmentina nitida

Наземные гастроподы 

Pomatiidae
 Pomatias elegans — инвазивный

Orculidae
 Odontocyclas kokeilii
 Orcula austriaca — эндемик
 Orcula conica
 Orcula dolium
 Orcula pseudodolium — эндемик
 Orcula fuchsi — эндемик
 Orcula gularis
 Orcula restituta
 Orcula tolminensis
 Pagodulina pagodula
 Sphyradium doliolum

Argnidae
 Agardhiella truncatella
 Argna biplicata

Strobilopsidae
 Gittenbergia sororcula

Valloniidae
 Acanthinula aculeata
 Vallonia costata
 Vallonia declivis
 Vallonia enniensis
 Vallonia excentrica
 Vallonia pulchella
 Vallonia suevica

Pupillidae
 Pupilla alpicola
 Pupilla bigranata
 Pupilla muscorum
 Pupilla sterrii
 Pupilla triplicata

Pyramidulidae
 Pyramidula pusilla
 
Chondrinidae
 Abida secale
 Chondrina avenacea
 Chondrina arcadia
 Chondrina megacheilos
 Granaria frumentum
 Granaria illyrica 

Milacidae
 Tandonia budapestensis — инвазивный
 Tandonia ehrmanni
 Tandonia robici
 Tandonia rustica
 Tandonia limax

Zonitidae
 Aegopis verticillus

Agriolimacidae
 Deroceras agreste
 Deroceras klemmi
 Deroceras laeve
 Deroceras panormitanum — инвазивный
 Deroceras reticulatum
 Deroceras rodnae
 Deroceras sturanyi
 Deroceras turcicum

Boettgerillidae
 Boettgerilla pallens

Vitrinidae
 Eucobresia diaphana
 Eucobresia glacialis
 Eucobresia nivalis
 Eucobresia pegorarii
 Gallandia annularis
 Semilimax carinthiacus
 Semilimax kotulae
 Semilimax semilimax
 Vitrina carniolica
 Vitrina pellucida
 Vitrinobrachium breve

Arionidae
 Arion alpinus
 Arion brunneus
 Arion circumscriptus
 Arion distinctus
 Arion fasciatus
 Arion flagellus — инвазивный
 Arion fuscus agg.
 Arion hortensis — инвазивный
 Arion rufus
 Arion silvaticus
 Arion vulgaris — инвазивный

Hygromiidae
 Cernuella jonica — инвазивный
 Cernuella neglecta — инвазивный
 Cernuella virgata — инвазивный
 Euomphalia strigella
 Helicella itala
 Helicopsis striata
 Hygromia cinctella — инвазивный
 Monacha cantiana — инвазивный
 Monacha cartusiana
 Monachoides incarnatus
 Perforatella bidentata
 Petasina edentula
 Petasina filicina
 Petasina leucozona
 Petasina lurida
 Petasina subtecta — эндемик
 Petasina unidentata
 Plicuteria lubomirskii — эндемик
 Trochulus coelomphala
 Trochulus hispidus
 Trochulus oreinos — эндемик
 Trochulus sericeus
 Trochulus striolatus
 Trochulus suberectus
 Urticicola umbrosus
 Xerolenta obvia

Bradybaenidae
 Fruticicola fruticum

Helicodontidae
 Helicodonta obvoluta
Helicidae
 Arianta arbustorum
 Arianta stenzii
 Arianta chamaeleon
 Arianta schmidtii
 Helicigona lapicida
 Chilostoma illyrica
 Chilostoma cingulatum
 Chilostoma achates
 Chilostoma intermedium
 Chilostoma ziegleri
 Cylindrus obtusus — эндемик
 Isognomostoma isognomostomos
 Causa holosericea
 Cepaea hortensis
 Cepaea nemoralis
 Cepaea vindobonensis
 Helix aspersa — инвазивный
 Helix pomatia
 Helix lucorum — инвазивный

Двустворчатые 
Margaritiferidae
 Margaritifera margaritifera

Unionidae
 Anodonta anatina
 Anodonta cygnea
 Pseudanodonta complanata
 Unio crassus
 Unio pictorum
 Unio tumidus
 Sinanodonta woodiana — инвазивный

Corbiculidae
 Corbicula fluminea — инвазивный

Sphaeriidae
 Pisidium amnicum
 Pisidium casertanum
 Pisidium conventus
 Pisidium globulare
 Pisidium henslowanum
 Pisidium hibernicum
 Pisidium lilljeborgii
 Pisidium milium
 Pisidium moitessierianum
 Pisidium nitidum
 Pisidium obtusale
 Pisidium personatum
 Pisidium pseudosphaerium
 Pisidium subtruncatum
 Pisidium supinum
 Pisidium tenuilineatum
 Musculium lacustre
 Sphaerium corneum
 Sphaerium nucleus
 Sphaerium rivicola

Dreissenidae
 Dreissena polymorpha  — инвазивный

Заносные виды оранжерей 
В Австрии в оранжереях и теплицах встречаются виды («Hothouse aliens»):
 Cantareus apertus
 Caracolina lenticula
 Galba cubensis
 Hawaia minuscula
 Lamellaxis clavulinus
 Lehmannia nyctelia
 Lehmannia valentiana
 Milax gagates
 Milax nigricans
 Opeas pumilum
 Oxychilus translucidus
 Physella hendersoni
 Radix javanica
 Tandonia sowerbyi
 Zonitoides arboreus

Заносные виды геотермальных источников 
В Австрии в геотермальных источниках встречаются заносные виды:
 Ampullaria paludosa
 Melanoides tuberculatus
 Planorbella duryi
 Pseudosuccinea columella

См. также 
 Список моллюсков Германии
 Список моллюсков Чешской Республики
 Список моллюсков Швейцарии

Примечания

Литература 
 Klemm, W. (1974): Die Verbreitung der rezenten Land-Gehäuse-Schnecken in Österreich.[Distribution of recent landsnails in Austria] — Denkschriften der Österrerreichischen Akademie der Wissenschaften (mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse) 117: 1-503, Wien

 Reischütz, P.L. (1986): Die Verbreitung der Nacktschnecken Österreichs [Distribution of Austrian slugs](Arionidae, Milacidae, Limacidae, Agriolimacidae, Boettgerilidae) (Supplement 2 des Catalogus Faunae Austriae). Sitzungsberichte der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse) 195: 67 — 190

 Zulka, P. (2007, Ed.): Rote Listen gefährdeter Tiere Österreichs [Red lists of the endangered animals of Austria]. Checklisten, Gefährdungsanalysen, Handlungsbedarf. Teil 2. Grüne Reihe des BLFUW. Wien, Böhlauverlag

Ссылки 
 Список моллюсков Австрии 

Австрия
Списки:Австрия
Фауна Австрии